3D Studio может означать:
 3ds Max — пакет анимации, ранее известный как 3D Studio, 3D Studio Max.
 FrameForge 3D Studio
 Какая-либо программа для трёхмерной анимации, например:
 Blender
 Cinema 4D
 Lightwave 3D
 Maya
 Houdini (software)
 Softimage XSI
 Ulead COOL 3D Studio
 Blaze 3D Studio

 Студия, место, где создаются 3-мерные работы:
 Houston 3D Studio — компания по созданию анимацию их Техаса, США.
 Softline 3D Studio — студия из Киева, Украина.

 Литература:
 3D Studio VIZ